Distrito de Pampamarca se puede referir a alguno de los siguientes lugares en Perú:
 Distrito de Pampamarca, en la provincia de La Unión, en el departamento de Arequipa.
 Distrito de Pampamarca, en la provincia de Canas, en el departamento de Cuzco.
 Distrito de Pampamarca en la provincia de Yarowilca, en el departamento de Huánuco